21673 Leatherman – asteroide della fascia principale
 Leatherman (Pearl Jam) – brano dei Pearl Jam
 Leatherman – azienda produttrice di coltellini serramanico e strumenti multiuso